Eredivisie (mannenhandbal) 2009/10
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2009/10